Рубежное — топоним:

Россия 
 Рубежное — село в Климовском районе Брянской области.
 Рубежное — село в Наурском районе Чеченской Республики.
 Рубежное — с 1944 по 1958 г. название села Мескер-Юрт Шалинского района Чечни.

Украина 
 Рубежное — город в Луганской области
 Рубежное — село в Немировском районе Винницкой области.
 Рубежное — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Рубежное — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Рубежное (быв. Червоный Шахтёр) — село в Лозовском районе Харьковской области.
Рубежное — грузо-пассажирская станция Луганского отделения Донецкой железной дороги.

См. также 
 Рубёжное кладбище
 Рубёжный